А́льгирдас Ми́колас Браза́ускас (; , Рокишкис — , Вильнюс) — советский и  литовский политический и государственный деятель, президент Литовской Республики (1993—1998), премьер-министр Литовской Республики (2001—2006). Доктор экономических наук (1974).

Биография

Ранние годы 
Родился в семье служащих. Окончил среднюю школу в Кайшядорисе (1951) и в том же году поступил в Каунасский политехнический институт. Институт закончил по специальности «инженер-гидротехник» (1956). Работал в различных строительных организациях.

Советская карьера 
 1965—1967 гг. — министр промышленности строительных материалов Литовской ССР,
 1967—1977 гг. — 1-й заместитель председателя Госплана Литовской ССР,
 1977—1987 гг. — секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы (КПЛ),
 1988—1989 гг. — 1-й секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы,
 1988—1989 гг. — член Комиссии по законодательству ЦК КПСС.

В марте 1989 года избран народным депутатом СССР по Вильнюсскому — Ленинскому территориальному округу, был членом Верховного Совета СССР (Совет Союза).

Под руководством Бразаускаса Коммунистическая партия Литвы поддержала движение Литвы к независимости и трансформировалась в партию социал-демократического типа — Демократическую партию труда Литвы.

20 декабря 1989 года съезд КПЛ принял резолюцию о выходе из КПСС и он был избран первым секретарём самостоятельной Коммунистической партии Литвы.

В январе 1990 года избран председателем Президиума Верховного Совета Литовской ССР и, по должности, стал членом Президиума Верховного Совета СССР.

В декабре 1990 года на учредительном съезде Демократической партии труда Литвы (ДПТЛ, Lietuvos demokratinė darbo partija) избран её председателем.

Литовская Республика 

В феврале 1990 года был избран депутатом Верховного Совета Литовской ССР, 11 марта 1990 года провозгласившего восстановление независимости Литвы и переименованного впоследствии в Восстановительный Сейм. В первом правительстве Казимеры Прунскене — заместитель премьер-министра (17 марта 1990 — 8 января 1991).

На парламентских выборах в октябре 1992 года был избран членом Сейма. Проведённый одновременно с выборами референдум принял новую Конституцию Литвы, предусматривающую пост президента. Парламент, в котором большинство голосов принадлежало ДПТЛ, 25 ноября 1992 года избрал Бразаускаса председателем Сейма и исполняющим обязанности президента Литвы.

Президент 
14 февраля 1993 года был избран президентом Литовской Республики на пятилетний срок. За него проголосовало 60% избирателей. После избрания, в соответствии с Конституцией Литвы, подал 19 февраля 1993 года в отставку с поста председателя ДПТЛ и приостановил своё членство в партии. 25 февраля 1993 года состоялась инаугурация.

6 октября 1997 года на своей последней пресс-конференции в качестве президента отказался баллотироваться на второй срок. С окончанием президентских полномочий 26 февраля 1998 года его сменил выигравший выборы в январе 1998 года  Валдас Адамкус.

Возвращение в политику 
В начале 2000 года заявил о своём возвращении в политику. Принял участие в создании коалиции левых и центристских партий. На парламентских выборах в октябре 2000 года социал-демократический блок Бразаускаса получил 51 место в Сейме. Правительственную коалицию составили Союз либералов Литвы (24 депутата) и «Новый союз (социал-либералы)» (25 депутатов).

На объединительном съезде 27—28 января 2001 года Демократическая партия труда Литвы и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) объединились. Председателем нового объединения — Социал-демократической партии Литвы (Lietuvos socialdemokratų partija) — избран Бразаускас.

Премьер-министр 
После распада правоцентристской коалиции и отставки 11-го правительства (октябрь 2000 — июнь 2001) 3 июля 2001 года Сейм утвердил Бразаускаса на должность премьер-министра.

Обвинения в коррупции 
В октябре 2005 года находящаяся в оппозиции фракция консерваторов («Союз Отечества») начала сбор подписей за создание парламентской комиссии по расследованию некоторых фактов предпринимательской деятельности жены Бразаускаса — Кристины Бутримене-Бразаускене — в частности, приобретения ею 38% акций элитной вильнюсской гостиницы «Crowne Plaza» (бывшей гостиницы «Draugystė», принадлежавшей Совету министров Литовской ССР и ЦК КПЛ) у супруги руководителя компании «Лукойл-Балтия».

Политик отверг обвинения в коррупции, но признал, что его супруга владеет 51% акций гостиницы, а ещё 48% принадлежат её сыну.

Обвинения связаны с тем, что российская нефтяная компания Лукойл является одним из претендентов на пакет акций местного НПЗ Мажейкяй нафта, в настоящее время принадлежащий польской компании ORLEN.

22 ноября по настоянию президента страны Валдаса Адамкуса Альгирдас Бразаускас выступил по национальному телевидению, заявив, что не причастен к приватизации гостиницы, а все обвинения должны рассматривать правоохранительные органы, а не парламентская комиссия. По его словам, против него организовано «брутальное, ни с чем не считающееся наступление, чтобы я ушёл с поста». Адамкус выразил разочарование тем, что именно сказал премьер-министр в своём выступлении: «Ни общество, ни я не получили ответов, которых ожидали, чтобы развеять сомнения и вернуть жителям доверие к государственным институтам».

Правительственный кризис 

После распада правящей коалиции в Сейме Литовской Республики весной 2006 года и уходом из кабинета министров-членов Нового Союза (социал-либералов) назначения новых членов правительства сопровождалось скандалами, связанными со злоупотреблениями отдельных министров и с предполагаемыми финансовыми нарушениями Трудовой партии Литвы. После заявления президента Адамкуса о недоверии министру культуры Владимирасу Прудниковасу и министру здравоохранения Жильвинасу Падайге Бразаускас 31 мая официально объявил о своей отставке и вручил прошение о ней президенту.

Личная жизнь 
Был женат вторым браком (2002; жена — Кристина Бразаускиене, по первому мужу Бутримене). Две дочери, пять внуков.

Смерть и похороны 

Скончался 26 июня 2010 года в своём доме в Вильнюсе (в резиденции Турнишкес; ) в результате продолжительной тяжёлой болезни (рак предстательной железы и лимфома). Ранее литовские СМИ неоднократно сообщали о том, что он болен раком и находится в тяжёлом состоянии.

В связи со смертью А. Бразаускаса в Литве был объявлен трёхдневный траур.

1 июля 2010 года состоялась заупокойная месса в католическом Кафедральном соборе Вильнюса, однако президент Литвы Даля Грибаускайте и члены семьи покойного на ней не присутствовали из-за распоряжения со стороны архиепископа Вильнюса кардинала Аудриса Юозаса Бачкиса, запретившего вносить в собор гроб с телом покойного.

В этот же день был похоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Память 
 В 2000 г. именем А. Бразаускаса названа школа в городе Кайшядорис, где он учился.
 В 2010 г. в Рокишкисе на здании, в ктором родился А. Бразаускас открыта мемориальная доска.
 В 2011 г. в Вильнюсе на здании штаб-квартиры Социал-демократической партии Литвы открыта мемориальная доска.
 В ноябре 2014 г. именем  А. Бразаускаса была названа Каунасская гидроэлектростанция, участие в строительстве которой он принимал в 1958-1962 гг.

Награды и звания 
 Орден Витаутаса Великого на цепи (3 февраля 2003)
 Большой крест ордена Витаутаса Великого (26 февраля 1998)
 Памятный знак за личный вклад в развитие трансатлантических отношений Литвы и по случаю приглашения Литовской Республики в НАТО (12 февраля 2003, Литва)
 Медаль по случаю двадцатой годовщины восстановления независимости Литвы (2 марта 2010, Литва)
Награждён высшими орденами 15 государств, другими отличиями и наградами. В том числе:
 Золотая цепь ордена Трёх звёзд (Латвия)
 Цепь ордена Креста земли Марии (Эстония, 12 августа 1997 года)
 Орден Белой звезды 1 класса (Эстония, 30 сентября 2004 года)
 Орден Белого орла (Польша, 1996)
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 1998)
 Большой крест ордена Почётного легиона (Франция)
 Цепь ордена Белой розы (Финляндия)
 Орден Серафимов (Seraphimerorden, Швеция)
 Орден Слона (Elephantordenen, Дания)
 Большой Крест ордена Спасителя (Греция)
 Командорский крест ордена «За заслуги» (Греция)
 Большой крест ордена «За заслуги» (Норвегия)
 Большой крест декорированный лентой ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия)
 Цепь ордена бюста Спасителя (Уругвай)
 Большой крест ордена Освободителя Сан-Мартина (Аргентина)
 Большой крест ордена Республики (Уругвай)
 Орден Октябрьской Революции (СССР, 2 августа 1985)
 Орден Почёта (Россия, 16 июня 2010 года) — за большой вклад в укрепление сотрудничества и добрососедских связей между Россией и Литвой

 Доктор honoris causa
Почётный доктор:
 Вильнюсского технического университета Гедиминаса
 Киевского университета
 Европейского гуманитарного университета
 Каунасского технического университета

 Другие почётные звания
Почётный гражданин Швенчёнского района (решение самоуправления Швенчёнского района от 27 июня 2002).

Книги 
 Lietuviškos skyrybos. Vilnius: Politika, 1992 («Развод по-литовски», издана также в русск. и немецком переводах)
 Развод по-литовски. Вильнюс: Политика, 1993
 Penkeri Prezidento metai, 2000 (переведена на русск., 2002)
Бразаускас, Альгирдас. Пять лет президента : События, воспоминания, мысли / Альгирдас Бразаускас. - М. : Унипринт, 2002. - 619, [4] с. : ил., портр.; 25 см.; ISBN 5-88834-036-0
 Apsisprendimas
 Lietuvos galia: atlikti darbai ir mintys apie ateitį. Kaunas: Šviesa, [2004] (Spindulys). 142, [2] p.: iliustr. Tir. 30 000 egz. ISBN 5-430-03996-9.

Примечания

Ссылки 
 Советские ордена 
 Algirdas Mykolas Brazauskas
 Ministro Pirmininko asmenybė

Выпускники Каунасского технологического университета
Председатели Сейма Литвы
Президенты Литвы
Премьер-министры Литвы
Народные депутаты СССР от округов Литовской ССР
Инженеры Литвы
Члены Социал-демократической партии Литвы
Почётные доктора Киевского университета
Председатели Президиума Верховного Совета Литовской ССР
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Первые секретари ЦК КП Литвы
Члены Совета Союза (1989—1991)
Народные комиссары и министры Литовской ССР
Почётные граждане Вильнюса
Почётные доктора Киевского университета
Умершие от лимфомы
Умершие от рака предстательной железы
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 12-го созыва
Кандидаты в президенты Литвы
Премьер-министры, вступившие в должность в 2001 году
Правители Европы XX века
Депутаты Совета Союза от округов Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Делегаты XIX конференции КПСС